Павел Голенищев-Кутузов-Толстой:
 Голенищев-Кутузов-Толстой, Павел Матвеевич (1800—1883) — адъютант императора, генерал-майор из рода Толстых.
 Голенищев-Кутузов-Толстой, Павел Павлович (1843—1914) — российский государственный и общественный деятель.